NRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narrogin (Australia)
NRG è un formato proprietario di immagine disco di Nero AG.

Combinazioni di 3 caratteri